

Calendário

NOTA: Devido a uma alta contagem de carros para o evento Mazda Raceway, haverá duas corridas separadas de duas horas com duas categorias de corrida em cada corrida.

Entradas

Prototype

Prototype Challenge
All entries use an Oreca FLM09 chassis powered by a Chevrolet LS3 6.2 L V8.

GT Le Mans

GT Daytona

Mudanças de equipe 

Depois de 8 anos ostentando a maior mistura de etanol E85, a Corvette Racing mudou oficialmente para a mistura tradicional E20 Ethanol 20%, como foi anunciado em 13 de outubro de 2015.

Drivers' championships

Prototype

Notes
Os pilotos indicados por † não completaram voltas suficientes para marcar pontos.

Prototype Challenge

Notes
1 – Jack Hawksworth não fez nenhuma volta durante a corrida e, portanto, não recebeu o único "ponto de partida".
Os pilotos indicados por † não completaram voltas suficientes para marcar pontos.

GT Le Mans

GT Daytona

Notes
1 – Todos os pilotos que usavam carros Lamborghini Huracán GT3 foram penalizados com cinco minutos adicionados ao seu tempo total devido aos regulamentos da BoP.
2 – Bret Curtis, Ashley Freiberg, Jens Klingmann e Marco Wittmann foram colocados na frente da classe por excederem a limitação máxima do tempo de condução.
3 – Andy Lally, John Potter e Marco Seefried foram os penúltimos na classe por uma violação mínima do tempo de condução.
4 – Jörg Bergmeister, Patrick Lindsey e Matt McMurry foram colocados em último na classe por uma violação mínima do tempo de condução.
Os pilotos indicados por † não completaram voltas suficientes para marcar pontos.

Teams' championships

Prototype

Prototype Challenge

GT Le Mans

GT Daytona

Notes
1 – Todas as equipes que usavam carros Lamborghini Huracán GT3 foram penalizadas com cinco minutos adicionados ao seu tempo total devido aos regulamentos da BoP.
2 – O carro nº 96 da Turner Motorsport foi colocado na parte de trás de sua classe por exceder a limitação máxima de tempo de condução.
3 – O carro nº 44 da Magnus Racing foi o penúltimo na sua classe por uma violação mínima do tempo de condução.
4 – O carro nº 73 da Park Place Motorsports foi colocado em último lugar em sua classe por uma violação mínima do tempo de carro.

Manufacturers' championships

Prototype

GT Le Mans

GT Daytona

Notes
1 – A Lamborghini não conseguiu marcar em Daytona, pois foram penalizados devido aos regulamentos da BoP.

Notes

Ver também 
 WeatherTech SportsCar Championship
 Campeonato Mundial de Endurance da FIA de 2016
 Temporada da IndyCar Series de 2016
 Temporada de Fórmula 1 de 2016
 Temporada da Indy Lights de 2016

Automobilismo
2016 no automobilismo